Ipatinga (gemeente), een stad en gemeente in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais
 Ipatinga (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais
 Ipatinga FC, een voetbalclub uit bovengenoemde stad